Hajk – miasto w Etiopii
 Hajk – jezioro w Etiopii